Miejscowości w USA:
 Pecatonica – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Winnebago
Gminy w USA:
 Pecatonica (ang. Pecatonica Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Winnebago